Jan I. z Alençonu, zvaný Mudrc (1385 – 25. října 1415) byl francouzský šlechtic, který byl zabit v bitvě u Azincourtu.

Život 

Jan se narodil na zámku Essay jako syn Petra II. z Alençonu a jeho manželky Marie de Chamaillard. V roce 1404 se stal po otci hrabětem z Alençonu a Perche. V roce 1414 byl povýšen na vévodu z Alençonu.

Velel druhé divizi francouzské armády v bitvě u Azincourtu. Když Angličané prorazili první divizi, vedl protiútok. Někdy se mu připisuje zabití Eduarda z Yorku, zranění Humphreyho z Gloucesteru a vyřezání ozdoby z koruny krále Jindřicha V. Anglického; poté byl však přemožen královým tělesným strážcem a ne se mohl vzdát byl zabit velšským šlechticem Dafyddem Gamem.

Rodina 
V roce 1396 se oženil s Marií Bretaňskou, dcerou vévody Jana IV. Bretaňského. Spolu měli pět dětí:

 Petr (4. října 1407 – 16. března 1408)
 Jan II. z Alençonu (2. března 1409 – 8. září 1476), vévoda z Alençonu a hrabě z Perche
 ⚭ 1424 Johana z Valois (1409–1432)
 ⚭ 1437 Marie z Armagnacu (1420–1473)
 Marie (1410–1412)
 Jana (17. září 1412 – 17. října 1420)
 Šarlota (15. prosince 1413 – 24. března 1435), jeptiška

Jan měl také dvě nemanželské děti:

 Petr z Alençonu (? – 1424)
 Markéta z Alençonu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1385
Úmrtí 25. října
Úmrtí v roce 1415
Úmrtí v bitvě
Osobnosti stoleté války
Dynastie Valois
Vévodové z Alençonu
Hrabata z Alenconu
Hrabata z Perche
Účastníci bitvy u Azincourtu
Muži